Финка лос Пинос има више значења:

 Финка лос Пинос (Ваучинанго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Финка лос Пинос (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику